Abbott Island ist der Name folgender Inseln:

 Abbott Island (Antarktika) im Palmer-Archipel, Antarktika
 Abbott Island (Wessel-Inseln) im Northern Territory, Australien